Dajana Eitberger (ur. 7 stycznia 1991 w Ilmenau) – niemiecka saneczkarka, dwukrotna zdobywczyni miejsca na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, trzykrotna medalistka mistrzostw Europy, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów i mistrzostw świata, wicemistrzyni olimpijska z igrzysk w Pjongczangu.

Kariera 
Saneczkarstwo uprawia od 2001 roku. W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała i zarazem zdobyła pierwsze punkty 11 stycznia 2013 roku na zawodach w Oberhofie, na których zajęła 4. miejsce w konkurencji sprintu. Pierwszy raz na podium zawodów tego cyklu stanęła 11 stycznia 2014 roku w Oberhofie, zajmując trzecie miejsce za rodaczkami: Tatjaną Hüfner i Natalie Geisenberger. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2014/2015, kiedy była druga za Geisenberger w klasyfikacji końcowej. Ośmiokrotnie stawała wtedy na podium, odnosząc jedno zwycięstwo: 28 lutego 2014 roku w Soczi. W 2014 roku zdobyła też brązowy medal na mistrzostwach Europy w Siguldzie w konkurencji jedynek, a na rozgrywanych rok później mistrzostwach Europy w Soczi była najlepsza w jedynkach oraz w rywalizacji sztafet. Zdobyła również brązowy medal w sprincie podczas mistrzostw świata w Königssee w 2016 roku. W zawodach tych wyprzedziły ją tylko Szwajcarka Martina Kocher i Natalie Geisenberger. W 2018 roku zadebiutowała w igrzyskach olimpijskich zdobywając srebro w jedynkach.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - drużynowo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Dajana Eitberger na stronie FIL 

Niemieckie saneczkarki
Niemieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Ilmenau